Junot ist der Familienname folgender Personen: 

 Franz Junot (1785–1846), fürstlich-schwarzburgischer Berghauptmann
 Jean Andoche Junot (1771–1813), französischer General und Adjutant Napoléons
 Philippe Junot (* 1940), Investmentbanker und Immobilienentwickler

Siehe auch:
 Junod
 Juneau (Begriffsklärung)